Pekka est un prénom d'origine finlandaise porté par diverses personnalités :

Prénom
Pekka Airaksinen (1945-2019), un compositeur finlandais de musique électronique ;
 ;
Pekka Himanen (né en 1973), un philosophe finlandais ;
Pekka Lagerblom (né en 1982), un footballeur finlandais ;
 ;
Pekka Rautakallio (né en 1953), un joueur de hockey sur glace ;
Pekka Salminen (né en 1981), un skieur finlandais ;
Ari-Pekka Nikkola (né en 1969), un skieur finlandais ;
Esa-Pekka Salonen (né en 1958), un compositeur et chef d'orchestre finlandais ;
Pekka Suorsa (né en 1967), un skieur finlandais ;
Pekka Tarjanne (1937-2010), homme politique finlandais 
Pekka Vasala (né en 1948), un athlète finlandais ;
Juha-Pekka "JP" Leppäluoto (né en 1974), un chanteur finlandais ;
Jukka-Pekka Saraste (né en 1956), un chef d'orchestre finlandais ;
Jukka-Pekka Väyrynen (né en 1961), un karatéka finlandais ;
Olli-Pekka Kallasvuo (né en 1953), un entrepreneur finlandais ;
Veli-Pekka Ketola (né en 1948), un joueur de hockey sur glace finlandais ;

Patronyme
Olli Simo-Pekka (né en 1985), un joueur de volley-ball finlandais ;

Autres 
 Trophée Pekka-Rautakallio

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom finlandais
Patronyme finnois